

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Esu“ beginnt.

Esu 



Esum 
 Esume, Patrick (* 1974), deutscher American-Football-Spieler, -Trainer und Moderator
 Esumi, Makiko (* 1966), japanische Schauspielerin, Model und Lyrikerin